La Brigade Fantôme apparait dans le manga Hunter × Hunter. C'est un groupe de combattant d’élite de très haut niveau maitrisant à la perfection le Nen. Composée de treize membres, la Brigade Fantôme est l'escouade de tueurs la plus redoutée du monde et constitue la force de combat la plus meurtrière de la planète. Chacun de ses membres porte un tatouage en forme d'araignée à douze pattes dans lequel est inscrit leur numéro respectif montrant ainsi leur appartenance à la Brigade. En raison de cela elle est secrètement surnommée lAraignée.

Fonctionnement et historique de la Brigade 

La Brigade a été fondée par Kuroro Lucifuru dans l'Étoile Filante, une zone de non-droit gangrénée par la criminalité n'appartenant à aucun pays ni aucune mafia. 

Kuroro a personnellement recruté les autres membres en fonction de différents critères très strictes tel que leur aptitude innée, leur personnalité, leur potentiel de combat ainsi que leur maitrise du Nen. Ce sont tous des experts exceptionnellement doués dans leur spécialisation du Nen ainsi que des tueurs terriblement impitoyables. La réputation de la Brigade est si terrifiante que la simple vue de leur tatouage pétrifie de terreur les criminels les plus dangereux. Ils sont si fort que leur niveau surpasse de très loin ceux de la majorité des Hunters. Feitan le N°2 de la Brigade, a affronté et tué une Reine Foumi-Chimère en duel en utilisant que 70% de sa force de combat. Seuls les membres les plus fort de la Famille Zoldik ainsi que des êtres exceptionnellement puissant tel que Netero, Ging Freeccs, Hisoka ou Kurapika peuvent battre un membre de la Brigade Fantôme. 

Même les effrayantes Bêtes de l'Ombre, considéré comme les assassins les plus puissants du monde et formant la force spéciale de La Mafia, ont été massacrés par l’Araignée.

Kuroro est le chef de la Brigade ainsi que le plus puissant des treize. Leader charismatique et admiré, les autres membres du groupe le craigne.

Les membres de la Brigade Fantôme se considèrent à la fois comme des compagnons d'armes mais aussi comme des amis. Malgré des disputes fréquentes, chacun d'entre eux à une confiance aveugle en ses camarades. 

Afin d'éviter toute querelle interne, Kuroro a instauré trois règles basiques pour résoudre les conflits :
 Les combats entre membres sont interdits.
 Si les protagonistes sont en désaccord, le problème sera réglé par un « pile ou face ».
 Si un membre est tué, tous les autres se déchaineront dans un massacre de masse pour lui rendre hommage.

La Brigade se rassemble au grand complet uniquement en cas de force majeure. Le reste du temps les membres se déplace systématiquement en binômes même pour les missions. Kuroro quant à lui est toujours accompagné d'au moins deux membres de la Brigade.

Pour entrer dans la Brigade, il faut tuer un de ses membres en duel pour ainsi prendre sa place. Seul Hisoka a réussi cet exploit.

Contrairement aux autres guildes de tueurs que l'on rencontre dans les shōnens, la Brigade Fantôme est un groupe constitué d'amis où chacun est prêt à se sacrifier pour sauver ses compagnons préférant ainsi mourir sans la moindre hésitation plutôt que de trahir ces camarades. Ainsi lorsqu'Uvo meurt, Nobunaga et Kuroro lui-même sont vus pleurant sa disparition.

Personnages

Bonorenof 

Bonorenof est, avec Korutopi, le plus mystérieux des membres de la Brigade. Il ne fait quasiment rien durant les enchères d’York Shin, ne prenant même pas part aux discussions. Il faudra attendre le coup de main de la Brigade sur le nid de Zazan dans l'Étoile Filante pour qu'il se dévoile un peu. Il est le numéro 12 dans la brigade 

Son apparence est assez étrange : il ne porte qu'un caleçon et des gants de boxe, le reste de son corps étant couvert de bandages à la façon d'une momie.

Bonorenof est un membre du clan Gyudondondo. Dans cette tribu, il existe une caste spéciale de guerriers-danseurs supérieurs, même aux prêtres. Ces guerriers ont la peau percée par des épingles à l'âge de trois ans, en même temps que la circoncision, puis les trous sont élargis par de plus grosses aiguilles au fur et à mesure de leur croissance. À pleine maturité, le corps des guerriers présente plusieurs dizaines de trous de tailles différentes. En agitant son corps, le guerrier peut utiliser l'air pour créer des sonorités et de la musique, dont on dit qu'elles sont les plaintes des esprits attirés par la gigue des combattants. Bonorenof utilise ces danses en conjonction avec son nen.

Technique de Nen : Battle Cantabile, Prelude / Jupiter (matérialisation)

En utilisant la musique, il peut invoquer des guerriers ou objets. Grâce au Prélude, il peut invoquer  un guerrier tribal muni d'une lance à deux lames. Le Jupiter fait apparaître une petite « planète », qui mesure une dizaine de mètres de diamètre, et dont il se sert pour aplatir ses ennemis.

Feitan 

Feitan est un jeune homme (28 ans) de petite taille ( pour ), ressemblant à un adolescent, toujours dissimulé sous d'amples vêtements (dont son fameux col à tête de mort). Comme en atteste son envie d'essayer le jeu Greed Island, il semble aimer l'aventure. Il est souvent en compagnie de Phinks. Feitan parle en japonais mais à l'envers, mais uniquement quand il s'énerve. Il est le numéro 2 dans la brigade. Feitan est classé cinquième au bras de fer mais quand Hisoka et Uvôguine ne sont plus là, il devient le troisième. C'est aussi le membre le plus rapide de la brigade. En effet, il possède une grande endurance : il peut se battre, courir et feinter sans avoir la moindre goutte de sueur ou le moindre petit signe de fatigue. Il a déjà failli tuer Shizuku avec sa capacité de nen, car il ne l'utilise que quand il est énervé donc il ne fait pas attention à ceux qui l'entourent. En théorie, il pourrait tuer tous les membres de la brigade s'il le voulait.

Il vient de la ville de l'Étoile Filante, comme le reste de l'organisation. Il fait partie de la Brigade fantôme depuis le début. Il est un adepte de la torture et est très cruel. Après avoir torturé sa victime, s’il voit que sa victime ne savait vraiment rien et donc qu'en la torturant il l'a tué pour rien, il peut se montrer très compatissant envers sa victime, ou au contraire, être encore plus froid. Pour se battre, il utilise normalement un parapluie pour feinter et une épée cachée à l'intérieur pour attaquer ; la pointe du parapluie peut être projetée pour attaquer par surprise, mais il peut aussi se servir uniquement de sa main pour décapiter les gens. Feitan est assez calme en combat, mais s'énerve à la moindre blessure, comme pour confirmer son Nen. De même que Phinks, il est facilement violent, dans ses paroles comme dans ses actions (cf la divination d'Hisoka). Tout comme Kuroro, il est très fort et il le sait très bien. Feitan est naturellement orgueilleux, il aime faire croire à ses adversaires qu'ils ont une chance de gagner, avant de les massacrer en hurlant de rire.

Certaines personnes pensent qu'il a un lien de parenté avec la famille Zoldik, mais il n'en a pas. Déjà, parce que la ressemblance physique n'est pas un bon critère pour dire si quelqu'un est de la même famille ou non et que même si s'en était un, les personnes de la famille Zoldik ayant les cheveux noirs, sont de la manipulation. Il ne se sert pas de la technique des pas de l'ombre (cette technique consiste à marcher en calant ses pas sur un rythme précis qui ne bouge pas pour créer des images rémanentes de soit même), il se sert de sa propre vitesse pour faire des images rémanentes de lui-même (un peu comme Flash, il va tellement vite qu'il fait des images rémanentes de lui-même).

Après avoir vaincu Zazan, la reine autoproclamée des Kimera Ants, Feitan est devenu le leader temporaire de la Brigade Fantôme, jusqu'à ce que Kuroro puisse réutiliser ses capacités de Nen. Et même avant, en l'absence de Kuroro, les membres de la brigade semblent se tourner directement vers lui pour prendre une décision (ex : Shizuku demande à Feitan si elle devra faire le ménage, pendant qu'Uvôguine se bat contre les membres de la mafia, et qui ils ont le droit de tuer après que la chouette ait sauté sur leur voiture et a activé sa capacité de nen alors que les autres bêtes de l'ombre les regardaient de haut.)

Il présente certaines ressemblances avec Hiei du manga Yû yû Hakusho, du même auteur, Yoshihiro Togashi.

Technique de Nen : Pain Packer (許 さ れ ざ る 者 (パ イ ン パ ッ カ ー) Impitoyable) (Matérialisation)

Pain Packer est d'abord activé par la propre rage de Feitan, il ne l'utilise que lorsqu'il est en colère. Feitan utilise son aura pour matérialiser une armure de protection autour de lui. Phinks sous-entend qu'il existe de nombreuses formes de Pain Packer, dont le Rising Sun étant un dérivé.

De plus, comme son nom l'indique, il faut aussi que Feitan soit blessé pour activer cette technique. Plus la blessure est grave, plus la technique est efficace.

Rising Sun (太陽に灼かれて (ライジングサン) Brulé par le soleil) (Transformation)

Toutes les plaies et les blessures que Feitan a reçues au combat sont transformés en chaleur torride et émise dans l'air. L'aura émise se transforme alors en un soleil miniature qui brûle la victime à mort : plus il a reçu de dégâts, plus le soleil est brûlant. Rising Sun a un très grand rayon d'attaque, et quand Feitan est dans son armure, il ne peut être endommagé par le feu.

Franklin 

Franklin est l'un des membres fondateurs de la brigade. D'une très grande stature, son physique n'est pas sans rappeler la créature de Frankenstein. Son nom le confirme. Son visage est couvert de cicatrices et il porte de grandes boucles d'oreilles. Il se déplace souvent en étant très voûté. Il est le numéro 7 dans la brigade 

Malgré son apparence intimidante, c'est un être doué d'une grande sagesse et doté d'un grand sens de la diplomatie. Il intervient souvent lors des conflits pour calmer les autres et s'avère être un allié précieux. C'est un spécialiste des massacres grâce à sa faculté Double Machine Gun. Il semble assez proche de Shizuku avec qui il a une attitude assez paternaliste (ils sont d'ailleurs équipiers : lui provoque des morts à la chaîne, elle nettoie ses méfaits).

Technique de nen : Double Machine Gun (Émission)

Il a comme faculté d'envoyer des balles de nen par ses doigts, dont il a coupé la dernière phalange afin d'augmenter la puissance de son attaque. Cela lui donne donc une puissance de feu de dix mitrailleuses… Particulièrement puissant contre de grands groupes d'adversaires.

Omokage

Hisoka 

Hisoka ne fait pas réellement partie de la Brigade Fantôme (son tatouage lui aussi est un faux d'ailleurs). Il a remplacé le  de la bande qu'il a tué, afin d'intégrer et pouvoir également affronter Kuroro, un homme dont il pense qu'il est un des plus forts au monde. Il est prêt à s'opposer à la Brigade entière si nécessaire mais finalement, ses espoirs sont ruinés par Kurapika, qui a désactivé grâce à sa « chaîne du jugement » le nen de Kuroro. Hisoka, n'étant pas intéressé par les "jouets cassés", ne se bat pas contre lui à ce moment. Il part donc dans un jeu réservé aux hunters pour pouvoir se battre ultérieurement avec le chef. Malgré ça, il garde contact avec l'Araignée. Il est remplacé par le petit frère de Kirua : Karuto (souvent pris pour une fille).

Karuto 

Il est offert à la Brigade par la famille Zoldik, en remplacement d'Hisoka (N°4 de la brigade fantôme). C'est un jeune garçon étrange et mystérieux, à l'apparence androgyne : il est souvent pris pour une fille.

Korutopi 

Korutopi est, avec Bonorenof, le plus discret des membres de la Brigade. Il a un rôle de surveillance, il est un élément-clé lors des vols. Comme Shizuku et Pakunoda, il n'est pas un combattant, mais est crucial pour le groupe. C'est un personnage mystérieux, dont on ne connaît ni le visage ni le sexe, ses grands cheveux ne laissant émerger qu'un seul œil. Korutopi n'est pas sans rappeler le cousin Machin de la Famille Addams. Il est le numéro 12 dans la brigade 

Il meurt, assassiné par Hisoka pendant l'arc du Continent Caché, tout comme Sharnalk.

Technique de nen : Gallery Fake, la main gauche de Dieu, la main droite du Diable (matérialisation)

Il est capable de faire apparaître des copies de nen de tout ce qu'il touche. La taille de l'objet n'est pas vraisemblablement importante. Il ne peut cependant pas fabriquer de copies vivantes et ses copies disparaissent au bout de 24 heures. Il semblerait qu'il y ait malgré tout des limites au nombre d'objets qu'il crée (limites toutes relatives :  par exemple, sa limite de copies d'immeubles est de 50, ce qui est déjà important). Son nen s'étend avec les copies. Par conséquent, il peut traquer les faux objets qu'il a créés et peut également étendre son nen sur plusieurs centaines de mètres.

Kuroro Lucifer 

Kuroro Lucifuru est le chef de la Brigade fantôme.
Lors du dernier vote pour élire le personnage préféré des lecteurs, Kuroro atteint la cinquième place.

Passé 

On ne sait pas grand chose du passé de Kuroro. Il a grandi dans la ville de l'Étoile Filante, un État paria où il est permis de tout jeter, y compris les êtres vivants. Les autres États s'en servent en guise de décharge géante. Il y a une dizaine d'années, il a formé autour de lui la Brigade fantôme. Ils ont subitement quitté la ville pour une raison non dévoilée.

Personnalité  

Kuroro est un homme particulièrement intelligent et charismatique (comme le veut l'analyse des manieurs de nen d'Hisoka, d'ailleurs). Par exemple, lorsque la brigade est à York Shin City, il gagne la confiance de Néon Nostrad grâce à son calme et à son sens de la communication. C'est un leader né, et un excellent stratège. Il contrôle d'ailleurs facilement la Brigade, qui comporte pourtant des individus versatiles. Il est le numéro 00 dans la brigade 

Les seules personnes dont Kuroro se soucie sont ses compagnons de la Brigade. Quand il lit la prophétie de Néon, qui annonce la mort d'Uvoguine, il pleure pour lui. Plus tard, il organise un requiem en mémoire de son camarade.

De surcroît, il n'a pas peur de sa propre mort, et l'anticipe même. Une hunter du clan Nostrad, Senritsu, dit même que lorsqu'elle écoute les battements du cœur de Kuroro, il semble vivre constamment avec la mort, et être heureux de cet état.

Pour Kuroro, l'Araignée est plus importante que sa propre vie. Pour lui, le groupe doit privilégier les ordres donnés par le chef à la vie de celui-ci.

Talents et capacités 

Kuroro est un combattant exceptionnel. Il parvient à tenir tête simultanément à Silva et Zéno Zoldik, les deux plus puissants membres d'une famille d'assassins de père en fils, dont Kirua fait partie, il a aussi "tué" Hisoka lors d'un combat dans la tour céleste.

Sa principale faculté (Skill Hunter, la Quintessence du Vol) est de pouvoir voler les facultés des autres utilisateurs du nen, pour pouvoir les utiliser ensuite. La victime volée ne peut bien évidemment plus faire usage de son pouvoir. Cependant, pour pouvoir accomplir ce vol, plusieurs conditions strictes doivent être remplies :

 Kuroro doit voir la capacité en action.
 Il doit demander comment elle fonctionne et obtenir les réponses à ses questions.
 La main de sa victime doit toucher la couverture du livre qu'il matérialise.
 Ces trois conditions doivent être remplies en moins d'une heure.

Pour utiliser les capacités qu'il a volées, il matérialise un livre et l'ouvre à la page de la capacité voulue. Pendant qu'il utilise cette capacité, le livre doit rester ouvert. De plus, si la personne qui a été volée meurt, son pouvoir disparaît du livre.

Kuroro est de la Spécialisation, et a des affinités avec la Matérialisation. La nature de son Nen est la même que celle de Kurapika, dont il est l'ennemi juré.

Capacités connues du livre 

Téléportation (Manipulation ou Spécialisation)
 La capacité de téléporter une personne d'un endroit à un autre sans son consentement. Il l'utilise une seule fois : sur Nobunaga lorsque celui-ci est sur le point d'attaquer Hisoka, car les querelles sont prohibées au sein de la brigade.

Indoor Fish (Matérialisation)
 La matérialisation de poissons, qui ne peuvent survivre qu'à l'intérieur d'une pièce hermétiquement fermée. Le poisson ressemble à un squelette serpentin, flotte en l'air et se nourrit de chair humaine. Lorsqu'une personne se fait dévorer, elle ne sent pas la douleur, ne perd pas de sang, et ne peut mourir, peu importent les blessures infligées. Lorsque le poisson disparaît (par exemple lorsque la pièce cesse d'être hermétique), l'effet usuel des blessures se manifeste, ce qui tue la victime.

Fun Fun Cloth (Matérialisation)
 Une capacité de la Chouette, un membre des bêtes de l'ombre. Est matérialisé un tissu, qui peut varier de taille selon la volonté de l'utilisateur. Ce qui est enveloppé par ce tissu peut diminuer en taille, jusqu'à tenir dans la paume de la main. L'objet revient à sa taille originelle lorsqu'il est libéré du tissu. Les personnes peuvent également être capturées de cette manière, sans être blessées. Kuroro obtient ce pouvoir après la torture de la Chouette, capturée pour trouver comment il avait caché les objets de la vente aux enchères, que la Brigade avait l'intention de dérober.

Lovely Ghost Writer (Spécialisation)
 Une capacité volée à Néon Nostrad. Elle sert à écrire des prédictions très précises d’événements futurs. L'utilisateur ne peut cependant pas prédire son propre avenir. Des informations doivent être réunies pour pouvoir utiliser ce pouvoir :
 Le nom complet de la personne
 Sa date de naissance
 Son groupe sanguin
 La personne dont l'avenir va être prédit écrit tous ces renseignements sur une feuille de papier, puis la donne à l'utilisateur, qui invoque Lovely Ghost Writer, une sorte de monstre vert qui s'attache au bras du devin et bouge son stylo. L'utilisateur, en transe, ne sait donc pas ce qu'il écrit : on parle aussi d'écriture automatique.
 Les prophéties prennent une forme particulière. Elles sont faites de quatre ou cinq paragraphes de quatre lignes chacun, correspondant aux semaines ou mois à venir. Le premier paragraphe parle toujours de quelque chose qui a déjà eu lieu.
 Néon refuse de lire ses propres prédictions, sentant que ça lui ferait perdre son pouvoir, mais Kuroro a entendu les prédictions qu'il a faites lues par les personnes concernées, aussi ça ne semble pas être une réelle restriction, mais plutôt une manière personnelle de procéder.

Machi 

Machi est une femme de caractère, qui n'hésite pas à se frotter à Nobunaga ou Hisoka. Ce dernier semble l'apprécier, sans doute en raison leur nen commun. Machi est également très fidèle à Kuroro, comme le montre sa détermination à tuer Hisoka si ce dernier éliminait leur boss. Dans le groupe, elle sert de médecin ou s'occupe des filatures. Bien que l'on ignore son rôle à ce moment-là, elle est une des premières membres de la Brigade à apparaître (dans la Tour Céleste) avec Hisoka. Elle est le numéro 3 dans la brigade
 
C'est la plus forte des femmes de la Brigade (elle est capable d'encaisser les attaques tranchantes que Kirua lui lance au cœur, simplement en contractant les muscles de son ventre). Elle est redoutable et arbore perpétuellement un air sérieux et froid. Machi a une grande confiance en son intuition qui semble toujours exacte. C'est quelqu'un de très réfléchi et patient.

Technique de Nen : Nen Strings (Transformation)

Machi peut créer des fils de nen en modelant son aura, lui permettant de combattre ses adversaires, mais aussi de soigner des blessures ou de suivre à la trace une personne. Ses fils sont extrêmement résistants, mais plus ils s'allongent plus ils perdent de leurs propriétés. Selon elle, si on lui demandait de faire un fil faisant le tour de la Terre, il aurait la résistance d'un fil de coton, mais un fil long d'un mètre pourrait soutenir une tonne.

Nobunaga Hazama 

Nobunaga a l'apparence d'un samouraï, comme son nom l'indique (il s'agit bien sur d'une référence à Oda Nobunaga). Maniant le sabre, c'est un personnage relativement violent, qui est souvent à l'origine des disputes, ou qui les envenime. Dans la Brigade, il a un rôle d'attaquant aux côtés d'Uvoguine, auquel il est très attaché (il le connaissait avant qu'ils n'entrent dans la brigade). Lorsqu'il est confronté dans une petite partie de bras de fer face à Gon, il lui raconte son histoire et celle de son camarade en finissant son récit les larmes aux yeux (puisqu'Uvoguine est mort à ce moment-là). Franklin dit que, s'ils sont tous deux très forts lorsqu'ils se battent ensemble, ils sont invincibles ; leur amitié, leur sens du combat et le sentiment d'avoir quelqu'un à protéger les poussent au bout de leurs limites. Il est le numéro 1 dans la brigade 

C'est un de ceux que l'on voit le plus dans la saga des enchères. Il est le premier auquel Kuroro prédit l'avenir. 
Il est capable de tendre un en sur  et maîtrise très bien le sabre. Il semble d'ailleurs pratiquer le Iaïdo plutôt qu'un simple Kendo, puisqu'il ne dégaine pas immédiatement lorsqu'un duel se prépare et rengaine sitôt le coup porté. 

Nobunaga n'apparaît pas dans la partie des fourmis-chimères, mais il appelle Sharnalk à la fin pour leur demander leur aide pour son travail.

Pakunoda 

Pakunoda est un des membres fondateurs de la Brigade et selon Kuroro, un des éléments principaux de par ses capacités à l'interrogation (en touchant l'individu et en lui posant des questions, elle peut lire dans les pensées et décèle ainsi les mensonges). Elle change souvent de partenaire. Elle est ainsi vue secondant Phinks ou Nobunaga mais ne participe pas vraiment au combat, laissant ses camarades résoudre ce genre de problèmes. Elle est souvent vêtue d'un complet noir, qui laisse ostensiblement voir sa poitrine. C'est quelqu'un de très intelligent et posé. Sa faculté lui permet naturellement de troubler ses interlocuteurs. Elle porte le numéro 9 de la brigade  

Elle mourra après des réflexions qui la plongeront dans un trouble total, après avoir sauvé Kuroro des griffes de Kurapika tout en s'opposant à une partie de la Brigade. Kurapika l'empêche d'utiliser son nen sous peine de mort, mais c'est sans regrets qu'elle transmettra sa mémoire et celle de Kuroro aux six des membres de la brigade. En transmettant ses souvenirs, le nen de Kurapika s'active et elle meurt : c'est un acte de suicide pour le bien de ses amis. En faisant ce geste, elle applique la philosophie de Kuroro et de la Brigade Fantôme, c'est-à-dire faire vivre le groupe et non l'individu.

Technique de Nen : Memory Bullet (Spécialisation)

Pakunoda a le pouvoir de lire la mémoire de ceux qu'elle touche en leur posant une question précise. Outre cette faculté, elle peut aussi transférer la mémoire d'un corps à l'autre grâce à un pistolet et des balles matérialisées. Si Pakunoda tire sur quelqu'un avec la mémoire qu'elle a extraite de celui-ci, cela lui effacera au contraire cette partie de mémoire. À part Kuroro, personne ne connaît cette technique, qu'elle a gardée secrète. Cette technique possède une faiblesse, du fait que Pakunoda ne peut lire que la mémoire et pas le passé de quelqu'un (on peut imaginer qu'elle aurait peu d'effets sur quelqu'un comme Shizuku par exemple).

Phinks 

Phinks (ou Finks ou Phinx) est un grand homme ( et ), de groupe sanguin AB et du nen du Renforcement. Son numéro dans la brigade est le n° 5 . Il fait habituellement équipe avec Feitan. 
Il est très fort et brutal, mais n'use vraiment de la violence qu'avec parcimonie car il sait qu'il estime mal sa force. Personne dans la Brigade ne semble vouloir se frotter à lui. Il est très impulsif dans ses réactions et n'hésite pas à dire tout haut ce qu'il pense, quitte à menacer de mort ses camarades. Avec Feitan, ils forment un duo extrêmement puissant tout comme Uvoguine et Nobunaga. Ensemble, rien ne leur résiste. Il est le seul avec qui Feitan est réellement à l'aise (et vice-versa). Ils aiment d'ailleurs se lancer des défis morbides (par exemple, lors de l'arc de Greed Island : celui qui arrive là-bas après avoir tué le plus de personnes a gagné).

Son prénom est clairement inspiré par le Sphinx d'Égypte, où l'auteur Yoshihiro Togashi a effectué un voyage. Phinks porte souvent une tenue de style pharaon, ou alors un survêtement. Il ne revêt un accoutrement égyptien qu'à deux occasions : ses premières apparitions et le combat contre les fourmis-chimères. Il s'énerve souvent. Phinks fera d'ailleurs preuve d'une certaine violence à l'encontre de Pakunoda, Machi, Korutopi et Gon. On notera également que son survêtement est exactement le même que celui de Takeshi Kitano dans le film Battle Royale de Kinji Fukasaku.

Technique de Nen : Ripper Cyclotron (Renforcement)

Sa technique de Renforcement lui permet d'augmenter la puissance de son nen en faisant tourner son bras. Il est possible qu'elle soit illimitée : du moment que l'ennemi lui laisse du temps pour la préparer, Phinks peut accroître sa puissance sans fin.

En dehors de cette technique, Phinks a l'habitude de tuer ses opposants en imprimant un mouvement de rotation à leur cou, ce qui détruit leur colonne vertébrale.

Sharnalk Ryûsei 

Sharnalk (parfois écrit Shalnark) est originaire de la ville de l'Étoile filante. Son rôle est principalement axé sur l'information. Il est sûrement l'un des plus intelligents et savants de la Brigade. 

Sharnalk est visiblement jeune, et a l'air très gentil (il sourit tout le temps), mais il n'est en réalité pas moins dangereux que ses compagnons : il est capable d'utiliser les armes de ses ennemis à son avantage. Il est assez avisé, même s'il a tendance à ne pas toujours faire preuve d'assez de recul. Il possède un bon sens de l'improvisation. Il n'a pas le titre de chef, mais c'est lui qui, dans les faits, reprend en main l'organisation des évènements, et les autres suivent ses conseils. 

Il est le seul membre de la Brigade à posséder une licence Hunter (information confirmé page 171 du tome 30) ce qui lui permet d'accéder au site Internet de l'organisation (et notamment d'y découvrir de précieuses informations durant l'arc de York Shin City). À l'inverse de la plupart des possesseurs d'une carte Hunter présentés dans le manga, il ne participe pas, plus tard, à l'élection du nouveau président de la société des Hunters (à la suite de la mort de Netero), et figure donc parmi les abstentionnistes vilipendés par le vice-président Pariston (il faut 95 % de participation pour que le scrutin soit valide, d'où l'éventualité étudiée, mais non retenue d'exclure les abstentionnistes devenus, volontairement ou non, obstructionnistes par nature). 

Il meurt, assassiné par Hisoka pendant l'arc du Continent Caché, tout comme Korutopi. 

Technique de Nen : Black Voice, le Portable qui Contrôle la Destinée des Autres (Manipulation)

Il peut tout simplement contrôler les gens à l'aide de son téléphone portable. Il lui suffit d'accrocher une minuscule antenne sur sa cible, et, tant qu'il ne la retire pas, sa cible lui obéira tel un robot jusqu'à sa mort. Il ne peut manipuler que les choses vivantes.

Il lui est également possible de planter une de ses antennes sur lui-même (« Auto-Pilote »), ce qui lui permet d'effectuer une tâche très précise. Lorsque celle-ci est terminée, Sharnalk retrouve son état normal, mais perd tout souvenir de ce qu'il a fait lorsqu'il était en mode automatique. Cette technique lui permet apparemment de décupler l'intensité de son nen, mais au prix d'effets secondaires importants, ce qui l'empêche de bouger normalement pendant plusieurs jours après s'en être servi. Sharnalk est surement le personnage le mieux écrit de la brigade fantôme .

Shizuku 

Shizuku est responsable du nettoyage des traces et preuves dans la Brigade. Elle est très soucieuse des règles et les rappelle toujours lorsque quelqu'un les bafoue. Elle tient tête à Gon lors d'un duel au bras de fer, bien qu'elle soit finalement battue car elle utilise son bras droit et non son bras gauche (elle est gauchère). 

Avant que la Brigade se regroupe, Feitan dit qu'entre-temps, les membres numéros 4 et 8 ont changé. Hisoka ayant remplacé le numéro 4 et Shizuku le numéro 8. 

Shizuku semble innocente et douce par plusieurs signes : son air continuellement béat, la croix renversée qu'elle porte autour du cou (comme celle que Kuroro porte dans le dos), son accoutrement très sobre, ses grandes lunettes (inutiles d'ailleurs puisqu'elle regarde perpétuellement par-dessus). Selon Feitan, si elle ne se souvient pas d'une chose sur le coup, elle ne s'en souviendra jamais. Shizuku est toutefois aussi dangereuse que n'importe quel membre du groupe : elle tue de sang-froid et n'en montre aucun remords.

Elle est en binôme avec Franklin et participe ponctuellement aux combats, mais c'est son discernement et sa logique qui en font une alliée précieuse. Tout comme Pakunoda, sa faculté est une des plus importantes de la Brigade, ce qui explique qu'elle est mise à l'écart lors des affrontements. 

Lors de son combat contre le sbire de Zazan, Paiku, elle sera prise dans la toile de son adversaire et finira en sous-vêtements. Le combat s'achèvera sur l'aspiration totale du sang de l'ennemi qui tentera en vain de boucher ses plaies avec ses mains. Après sa mort, elle tiendra à dire à son adversaire qu'il aurait pu se couvrir avec sa toile ce qui lui aurait évité une mort certaine, ce à quoi elle-même n'avait d'ailleurs pas pensé pendant le combat.

Technique de Nen : Démé-Chan, the Vacuum Cleaner (Matérialisation)

Shizuku peut faire apparaître un aspirateur qu'elle appelle « Démé-chan ». Elle se sert de l'aspirateur comme d'une massue, en combat. Démé peut également aspirer tout ce que Shizuku lui demande, excepté les êtres vivants (parce qu'elle s'y refuse, ce qui induit qu'elle pourrait le faire - c'est peut-être une condition d'utilisation) et les objets de nen. Même Shizuku ignore où va ce que Démé aspire. Elle peut également libérer la dernière chose aspirée.

Uvôgine 

Uvôgine est le meilleur ami de Nobunaga, et porte le  dans la Brigade (son tatouage est dans le bas de son dos). Non seulement il possède un nen du Renforcement, mais il est le plus fort physiquement : il est classé  au bras de fer. Il fait équipe avec Sharnalk ou Nobunaga.

C'est le premier des membres de la brigade à se faire tuer (par Kurapika), bien qu'il détienne la plus grande force physique parmi les membres de la Brigade Fantôme. D'ailleurs on le voit arrêter à mains nues un tir de bazooka. 

C'est aussi le membre le plus ponctuel de la brigade lors des rassemblements de la Brigade Fantôme, et se chamaille beaucoup avec Nobunaga et Franklin à cause de leurs retards.

Uvôgine est très impulsif comme Gon, c'est aussi un vétéran des combats : il adore se battre et plus son adversaire est fort, plus il en tire satisfaction. Sans l'avoir jamais reconnu, il était bien plus fort quand il avait quelqu'un à protéger.

À lui seul, il réussit à tuer quatre membres des bêtes de l'ombre, sans aucune aide. À cette occasion, il se livre d'ailleurs à un acte de cannibalisme : il arrache avec ses dents un bout de la tête d'un de ses adversaires et dit : "Ouais, je ne m'attendais pas à mieux pour un repas de basse classe".

Kurapika le tue en premier pour vérifier que sa chaîne peut retenir une force de la nature comme lui ; il s'assure ainsi qu'aucun autre membre de la brigade ne pourra le faire (la chaîne n'étant vulnérable qu'à la force brute, et Uvôgine est le plus doué sur ce plan-là). Il utilise également la grande fierté d'Uvôgine contre lui en le poussant inconsciemment à se battre en solo et l'attirer dans son piège.

Comme son caractère tend à le suggérer, Uvôgine est habillé de façon bestiale avec une peau d'animal sur ses épaules. Malgré cela, il est assez intelligent et sait également comment être calme et posé quand la situation l'exige. Par exemple, lorsqu'il est capturé par le clan Nostrad grâce à Kurapika, il déduit de sa sensation de faim la durée de son évanouissement. Comme dit précédemment, il extermine sans difficulté réelle quatre soldats d'élite du monde de la Mafia, abat une trentaine de gardes du corps et se montre capable d'arrêter une roquette à mains nues. Contrairement aux apparences, il a de très bonnes facultés d'improvisation, comme lorsqu'il utilise uniquement sa tête pour tuer trois de ses opposants : il mange la tête d'un, crache un bout du crâne de la première victime sur la deuxième (ce qui se révèle fatal) et détruit les tympans de la dernière en hurlant à bout portant.

Technique de Nen : Big Bang Impact (Renforcement)

Sa faculté, le « Big Bang Impact » est un coup de poing chargé de nen, donc particulièrement puissant. Le but d'Uvoguine est de parvenir à lui donner la puissance d'un petit missile nucléaire…

Uvôgine développé son style de Renforcement au maximum, sans se soucier des nen parallèles qu'il aurait pu maîtriser partiellement, ce qui fait de lui un monstre au corps à corps.

Illumi Zoldyck 
Illumi est le frère de Killua Zoldyck

Tableau

Notes et références. 

Hunter × Hunter

en:List of Hunter × Hunter characters#Phantom Troupe
zh:HUNTER×HUNTER角色列表#幻影旅團